Bracalba är ett släkte av steklar. Bracalba ingår i familjen Scelionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Bracalba